nida – w religii żydowskiej kobieta podczas menstruacji, rytualnie nieczysta
 MS Nida – statek wodny
 Eugene Nida – amerykański językoznawca

Miejscowości:
 Nida – miasto na Litwie
 Nida – wieś w województwie świętokrzyskim, obok Nida (stacja kolejowa)
 Nida – obecnie część miasta Ruciane-Nida, dawniej samodzielna osada
 Nida – miasto rzymskie w Germanii

4 cieki wodne w Polsce:
 Nida – rzeka, dopływ Wisły
 Nida – rzeka, dopływ Słudwi
 Nida – struga, dopływ Kanału Troszyńskiego
 Nida – nazwa górnego biegu rzeki Wkry

Zobacz też:
 Nidda